Liga a V-a Bacău este a doua competiție fotbalistică din județul Bacău organizată de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Bacău și este al cincilea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc.

Lista echipelor câștigătoare

Arhivă sezoane

Sezonul 2008–2009 
Seria Est

Seria Vest

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial AJF Bacău

Bacau
Fondări în 2007
Județul Bacău